Il burrocacao o burro cacao (anche detto balsamo labbra) è un cosmetico che viene applicato sulle labbra della bocca per proteggerle dal freddo, dal vento, dalla stomatite e dalla cheilite angolare.

Tipologie e composizioni
Esistono diversi tipi di balsamo per le labbra che differiscono per ingredienti (anche principali), quindi per composizione, densità e durezza, ma anche per i contenitori dentro i quali sono distribuiti. Il termine "balsamo per labbra" è tecnicamente più corretto di burrocacao: infatti, prodotti a base di burro cacao (da cui deriva il termine "burrocacao") sono solo una parte della grande varietà di prodotti finalizzati allo scopo di proteggere le labbra. Ne esistono tendenzialmente di tre tipi: erboristici (solitamente ricchi di estratti di piante, spesso biologici), industriali e farmaceutici.

Formati 
Per motivi igienici e pratici il formato più noto è quello in tubetti retrattili da 4 o 6 ml circa, come quelli dei rossetti, ma esistono anche contenitori diversi, come dei piccoli flaconi che contengono circa la medesima quantità di prodotto degli stick ma in soluzione leggermente più liquida, o anche in piccoli vasetti da 5 o 6 ml dove il composto deve venir preso con un dito e spalmato sulle labbra.

Composizioni e ingredienti
I balsami per labbra possono essere realizzati con una vasta varietà di ingredienti: purché tendano ad assumere una forma pastosa o solida a temperatura ambiente e abbiano alte proprietà nutrienti ed idratanti. Gli ingredienti più usati sono solitamente burri o oli vegetali, legati a paste addensanti. Il burro di cacao e la cera d'api per esempio sono spesso gli ingredienti principali del prodotto, il burro di cacao infatti è particolarmente emolliente e al tempo stesso si presenta solido senza particolari trattamenti e si scioglie facilmente al minimo contatto con una fonte di calore, come quello corporeo nella zona labiale. La cera d'api invece è idratante; tende a formare una pellicola isolante (al pari modo dei siliconi) che impedisce la perdita d'umidità da parte della pelle delle labbra. Con l'avvento della tendenza di utilizzare prodotti erboristici, hanno iniziato a diffondersi balsami per le labbra di concezione alternativa a quelli industriali (di natura economica e con ingredienti poco nobili) o quelli di origine farmaceutica; il burro di cacao viene quindi spesso affiancato o sostituito da burri più nobili, come il burro di karité (Vitellaria paradoxa) o l'olio di argan (Argania spinosa), arricchiti con vitamine o impreziositi con oli essenziali. Hanno una scadenza ridotta a 3 o 6 mesi. I burrocacao industriali invece sono normalmente composti da burro di cacao, cera d'api, vaselina, mentolo, canfora, oli profumati, e vari altri ingredienti. Alcuni sono arricchiti con allume o acido salicilico. La maggior parte contengono anche sostanze di origine naturale come i petrolati,  oppure idratanti come i siliconi o vari filmanti, e molte sostanze attive, come lo squalene, l'octinoxate o l'avobenzone. Tra quelli industriali c'è una grande varietà di gusti sintetici (frutta, spezie o essenze) e pigmentazioni, e hanno una data di scadenza molto lunga, fino a 36 mesi. Esistono anche balsami labbra arricchiti con filtri solari per ridurre al minimo i danni del sole. e sono anche fatti con grassi di animali.

Burrocacao colorati 
Oltre ai classici "trasparenti", sono presenti in commercio burrocacao colorati che, oltre a fungere da protezione, colora le labbra di una tinta che va dal rosa al rosso (a seconda del prodotto) con un'intensità e volume minore del rossetto.

Benefici 
L'obiettivo primario del burrocacao è quello di fornire una protezione sulla superficie delle labbra e proteggerle dall'esposizione esterna: infatti, l'aria secca, il freddo e il vento tendono a seccare la pelle, riducendo l'umidità del corpo e le labbra, nello specifico, sono particolarmente vulnerabili, perché lo strato di pelle è più sottile e, di conseguenza, sono le prime a divenire "secche".

Note

Voci correlate
 Lucidalabbra

Altri progetti

Cosmetici
Bocca